Le Gentil ist der Name folgender Personen:

 Georges Le Gentil (1875–1953), französischer Romanist, Hispanist und Lusitanist
 Guillaume Le Gentil (1725–1792), französischer Astronom
 Jean Rollin (Jean Michel Rollin Le Gentil; 1938–2010), französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Pierre Le Gentil (1906–1989), französischer Romanist, Hispanist und Mediävist

Le Gentil ist ein Mondkrater:
 Le Gentil (Mondkrater), benannt nach Guillaume Le Gentil

Siehe auch:
 Gentil